Тургай Сабит Шерен (; 15 мая 1932, Анкара — 6 июля 2016) — турецкий футболист, игравший на позиции вратаря в команде «Галатасарай».

Карьера

Клубная 
Шерен провёл всю свою карьеру за «Галатасарай», сыграв там 631 игру и став рекордсменом клуба по сыгранным матчам. С командой он дважды стал чемпионом страны и четыре раза выиграл Кубок Турции. Карьеру завершил в 1967 году прощальным матчем, в котором участвовал Лев Яшин.

В сборной 
В сборной он сыграл 46 официальных матчей (в том числе два матча на чемпионате мира 1954 года). Шерен прославился благодаря матчу 1951 года против Германии, в котором Турция сенсационно одержала победу 2:1. В том матче Шерен совершил множество невероятных сэйвов, за что удостоился прозвища «Берлинская пантера».

Тренерская 
После карьеры игрока он работал с рядом клубов (в том числе был и тренером «Галатасарая»), а затем стал спортивным журналистом и телекомментатором.

Достижения 
 Чемпион Турции (2): 1961/62, 1962/63
 Обладатель Кубка Турции (4): 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66
 Обладатель Суперкубка Турции (1): 1966
 Чемпион Стамбула: 1948/1949, 1954/1955, 1955/1956, 1957/1958
 Победитель Кубка спортивных журналистов Турции: 1963, 1966

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Турецкой футбольной федерации  
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Галатасарай»
Футбольные тренеры Турции
Тренеры ФК «Мерсин Идманюрду»
Тренеры ФК «Вефа»
Тренеры ФК «Самсунспор»
Тренеры ФК «Галатасарай»